Il liceo scientifico statale Enrico Fermi è un liceo scientifico di Padova, sede distaccata del Liceo scientifico statale Ippolito Nievo.

Storia 
Il liceo è intitolato a Enrico Fermi, scienziato italiano, nato a Roma nel 1901. La sede storica dell'istituto è situata a pochi metri dal Prato Della Valle, in un palazzo usato come Casa di Riposo. Nel 1969 diviene di proprietà del comune.

Sport 
Il liceo si è più volte distinto nelle competizione sportive con la sua squadra di pallacanestro durante la Reyer School Cup tra il 2015 e il 2019.
L'istituto ha una squadra calcistica e usufruisce del Velodromo Monti.

Collegamenti esterni 
 
 

Scuole a Padova
Licei scientifici